Popol Vuh bezeichnet:

 Popol Vuh, ein Buch der Quiché-Maya in Zentralamerika
 Popol Vuh (Band), eine deutsche Krautrock-Band
 früherer Name von Popol Ace, eine norwegische Progressive-Rock-Band
 Popol Vuh (Ginastera), Orchesterwerk des Komponisten Alberto Ginastera